Kraljevina Nizozemska je država koja se sastoji od :
Nizozemske
Nizozemskih Antila
otoka Arube

Naziv Nizozemska se također rabi i za povijesne teritorije/države:

Brurgundijsku Nizozemsku 
Sedamnaest pokrajina(1477-1581)
Ujedinjene pokrajine (1581–1794)
Južnu Nizozemsku(1581–1795)
Španjolsku Nizozemsku(1556–1713)
Austrijsku Nizozemsku (1713–1794)
Ujedinjenu kraljevinu Nizozemsku(1815–1830)
kao i za 

Veliku Nizozemsku-politički projekt sjedinjenja Nizozemske i Flandrije